Владимир Антонович Лакоя (1905 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, председатель колхоза имени Берия (с 1953 года  колхоз «Дурипш») Гудаутского района Абхазской АССР, Грузинская ССР. Герой Социалистического Труда (02.04.1966).

Биография 
Родился в 1905 году на территории Сухумского округа Кутаисской губернии, ныне – Абхазии. Абхазец.

После окончания Грузинского сельскохозяйственного института с 1935 года работал научным сотрудником Абхазской станции по защите растений, затем старшим агрономом, директором машинно-тракторной станции (МТС) в Абхазской АССР.

В 1941 году вступил в ВКП(б)/КПСС.

В 1955 году Владимир Антонович возглавил колхоз «Дурипш» (центральная усадьба – село Дурипш) в Гудаутском районе, которым до него руководил Г. Ш. Ардзинба (до 1953 года – колхоз имени Берия). Труженики многоотраслевого колхоза «Дурипш», основные культуры которого представляли сортовой зелёный чай и кукуруза, успешно занимались животноводством, виноградарством и пчеловодством. Под руководством В. А. Лакоя колхоз продолжал успешно выполнять план по производству различной сельскохозяйственной продукции и прочно удерживал передовые позиции среди коллективных хозяйств Абхазской АССР. В колхозе трудились прославленные кукурузоводы Касей Тания, Аилин Тарба и Темур Тарба, чаевод Мария Ардзинба.

Указом Президиума Верховного Совета СССР  от 2 апреля 1966 года за достигнутые успехи в развитии сельского хозяйства, промышленности и науки Грузинской ССР Лакоя Владимиру Антоновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Помимо кукурузы и чая, в колхозе было широко развито животноводство, пчеловодство и виноградарство. Основной культурой колхоза оставался зелёный чай, много десятков тонн которого ежегодно сдавалось сверх плана.

В мае 1963 года колхозники села Дурипш принимали делегацию руководителей государств Никиту Хрущёва и Фиделя Кастро.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 5-го и 6-го созывов (Совет Национальностей) (1958–1966).

Заслуженный агроном Грузинской ССР.

Проживал в селе Дурипш в Гудаутском районе. Дата смерти неизвестна.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (02.04.1966)
 орден Ленина (02.04.1966)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 медали Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ)
 и другими

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда (Лаанеметс — Лещинер)

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Абхазский биографический словарь. Москва – Сухум, 2015
 Депутаты Верховного Совета СССР. Шестой созыв. – М., 1962.

Ссылки 
  
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991

Бригадиры колхозов
Председатели колхозов
Герои Социалистического Труда Абхазии
Депутаты Совета Национальностей 5-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 6-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Абхазской АССР
Заслуженные агрономы Грузинской ССР